Kaczynski kan syfta på:
 Jarosław Kaczyński (1949–), en polsk politiker
 Lech Kaczyński (1949–2010), en polsk politiker och Polens president
 Theodore Kaczynski (1942–), en amerikansk matematiker och politisk aktivist (Unabombaren)